Андрия:

 Андрия — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Барлетта-Андрия-Трани.
 Андрия — итальянский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Серии С1.